Les artères arquées du rein (ou artères arciformes) sont des vaisseaux de la circulation rénale. Elles sont situées à la limite entre le cortex rénal et de la médullaire rénale. 
Les artères arquées proviennent des artères interlobaires rénales, et donnent les artères interlobulaires. 

Elles sont nommées "arquées"  car elles sont en forme d'arc à cause de la forme de la médullaire rénale.

Notes et références 

Anatomie du rein
Veine de l'abdomen